Michel Giroud, artiste français.
 Michel Giroud (1939), facteur d'orgue français.

Voir aussi 
 Giroud